Porte de Versailles – porta della cinta muraria di Thiers nel XV arrondissement di Parigi
 Porte de Versailles – stazione della metropolitana di Parigi